

События 
 Консулы Имп. Цезарь Тит Элий Адриан Антонин А.Пий и Марк Элий Аврелий Вер Ц.
 Марк Аврелий принят в коллегию жрецов Древнего Рима.
 Смерть александрийца Басилида, основателя секты, близкой к гностицизму.
Китай:
 Чжи-ди — император Китая с 145 до 146 года н. э.

Родились 

 Потит — святой юноша из Сердики.
 Сервий Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит (консул 178 года) — римский государственный деятель второй половины II века.

Скончались 
 Антоний Полемон — древнеримский софист.
 Чун-ди — император китайской династии Восточная Хань (144—145)

См. также